Ціанування (сталеливарне виробництво) — хіміко-термічна обробка, при якій поверхня насичується одночасно вуглецем та азотом.
 Газове ціанування
 Ціанування (збагачення корисних копалин) — різновид вилуговування